«Мисте́рии» () — нидерландский кинофильм, экранизация одноимённого романа Кнута Гамсуна.

Сюжет 
Действие фильма происходит в XVIII веке. В отдалённый прибрежный городок прибывает эксцентричной скрипач Юхан Нагель. Нагель изображает богатого и обаятельного человека и рассказывает интересные и причудливые истории. Это делает его желанным гостем в домах местных жителей. Он влюбляется в соблазнительную вдову Дагни Хьеллан.

Фильмы-драмы Нидерландов
Мистические драмы
Экранизации произведений Кнута Гамсуна